Santa Clara de Assis († 1253) - fundadora da Ordem das Clarissas, o ramo feminino dos franciscanos. É geralmente a "Santa Clara" nos países lusófonos.
 Santa Clara de Montefalco († 1308) - santa e mística italiana.

Localidades

Santa Clara do Cunene
Santa Clara dos Curocas

Santa Clara (Entre Ríos)
Santa Clara (Jujuy)

Santa Clara (Barra Mansa)
Santa Clara (Dourado)
Santa Clara (Patos)
Santa Clara (Santarém)
Santa Clara (Porciúncula)
Praia de Santa Clara

Santa Clara (província)
Santa Clara (Villa Clara)

Santa Clara (Califórnia)
Santa Clara (Novo México)
Santa Clara (Texas)
Santa Clara (Utah)

Santa Clara (El Salvador)

Santa Clara La Laguna

Santa Clara (Durango)

Santa Clara (Coimbra)
Santa Clara (Lisboa) (bairro)
Santa Clara (Ponta Delgada)
Santa Clara-a-Velha, Odemira
Santa Clara-a-Nova, Almodôvar

Santa Clara (Mé-Zóchi)
Santa Clara (São Tomé)

Santa Clara de Olimar

Outros 
 São Francisco de Assis e Santa Clara, pintura de Josefa de Óbidos.
 CD Santa Clara - Clube de futebol dos Açores
 Ponte de Santa Clara - ponte sobre o rio Mondego em Coimbra
Santa Clara(nau de 1508)- nau portuguesa da Carreira das Índias naufraga no Oceano Índico, em 1509.
Santa Clara(nau de 1533)- nau portuguesa da Carreira das Índias naufragada perto de Salvador, em 1574.

Ver também 

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos